Теребень — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Теребень — деревня в Бобриковском сельсовете Пинского района Брестской области.
 Теребень — деревня в Лопатинском сельсовете Пинского района Брестской области.
 Теребень — деревня в Петриковском районе Гомельской области.

Россия 
 Теребень — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Теребень — деревня в Валдайском районе Новгородской области.
 Теребень (сельское поселение деревня Авдеевка) — село в Хвастовичском районе Калужской области.
 Теребень (сельское поселение село Кудрявец) — деревня в Хвастовичском районе Калужской области.